Тугендбунд («Союз добродетели»; ) — патриотическое общество в Кёнигсберге, Пруссия. Существовало с апреля 1808 года и по январь 1810 года.

История 

«Союз добродетели» был основан в Кёнигсберге в апреле 1808 года Леманом, Феллагеном, Ботом, Барделебеном, Бачком, В. Т. Кругом и др.

Целью общества было восстановление патриотического духа нации после поражения от войск Наполеона, воспитание юношества, реорганизация войск и приверженность правящей династии. Общество также имело тайную цель — восстановить статус Пруссии, утерянный в результате побед Наполеона.

Идеи «Союза доблести» пользовались поддержкой в Силезии и Померании, и в меньшей степени в Бранденбурге и почти не имели сторонников в Берлине. Правящая гражданская и военная бюрократия запрещала подчинённым вступать в «Союз доблести».

Закат деятельности общества связывают с отказом Пруссии в 1809 году принять участие в войне Австрии с Наполеоном. Формальными членами «Союза доблести» были около 300—400 (по другим сведениям — свыше 700) представителей дворянства, интеллигенции и чиновников. Не будучи его членами, к обществу были близки Г. Штейн, Нибур, Г. Шарнхорст, А. Гнейзенау. По требованию Наполеона 31 декабря 1809 года король Пруссии Фридрих Вильгельм III своим указом закрыл общество. После падения Наполеона, в Германии и Австрии началось подавление демократических свобод и «Союз доблести» подвергся ещё большему преследованию. Официально «Союз доблести» был распущен в январе 1810 года.

Литература 
 Krug. «Das Wesen und Wirken des Tugendbund» (1816);
 Krug. «Darstellung des unter dem Namen des Tugendbund bekannten sittlich-wissensehaftlichen Vereins» (Берлин, 1816);
 Voigt. «Geschichte des sogen. Tugendbundes» (Берлин, 1850);
 Baersch. «Beiträge zur Geschichte des Tugendbundes» (Гамбург, 1652);
 Lehmann. «Der Tugendbund» (Берлин, 1867).
 Ильзе. «Geschichte der politischen untersuchungen» (1860).
 Stettiner P. Der Tugendbund, Königsberg in Pr., 1904.
 

История Пруссии
Организации, основанные в 1808 году
Исчезли в 1810 году